Giuseppe Morelli può riferirsi a:

Giuseppe Morelli, pittore italiano vissuto nel '700;
Giuseppe Morelli (1879-1944), senatore italiano;
Giuseppe Morelli (1907-2000), direttore d'orchestra italiano;
Giuseppe Morelli, (1918-1984), Abate nullius e semitista italiano;
Giuseppe Morelli (1925-2014), filologo classico italiano.